Die 29. Fechteuropameisterschaften fanden vom 20. bis 25. Juni 2016 in Toruń, Polen, statt. Die Wettkämpfe wurden in der Arena Toruń ausgetragen.

Wettbewerbe und Zeitplan 
Das Programm umfasste Wettkämpfe in den Disziplinen Degen, Florett und Säbel, unterteilt in Einzel und Mannschaft sowie Damen und Herren. Es wurden daher 12 Gold- und 12 Silbermedaillen verliehen. Da der dritte Platz im Einzel nicht ausgefochten wurde, in den Mannschaftswettbewerben dagegen schon, gibt es hier geteilte Plätze und somit 18 Bronzemedaillen.

Herren

Degeneinzel 
Im Degeneinzel nahmen 93 Fechter aus 31 Nationen teil. Sieger wurde der Franzose Yannick Borel vor Max Heinzer (Schweiz) und den drittplatzierten Jean-Michel Lucenay (Frankreich) und Bohdan Nikischyn (Ukraine). Der Wettkampf fand am 21. Juni statt.

Turnierplan

Degenmannschaft 
Im Degenmannschaftswettbewerb der Herren nahmen insgesamt 19 Mannschaften teil. Frankreich gewann vor Italien und der Ukraine. Der Wettbewerb fand am 24. Juni statt.

Turnierplan

Floretteinzel 
Im Floretteinzel der Herren nahmen 66 Teilnehmer aus 24 Nationen teil. Gewinnen konnte der Russe Timur Safin vor Erwann Le Péchoux (Frankreich) und den beiden drittplatzierten Giorgio Avola (Italien) und Andre Sanita (Deutschland). Der Wettbewerb fand am 20. Juni statt.

Turnierplan

Florettmannschaft 
Beim Mannschaftswettbewerb im Herrenflorett nahmen 13 Mannschaft teil. Sieger war Russland vor Italien und Großbritannien. Der Wettbewerb fand am 23. Juni statt.

Turnierplan

Säbeleinzel 
Beim Säbeleinzelwettbewerb nahem 69 Fechter aus 22 Nationen teil. Es gewann der deutsche Benedikt Wagner vor Vincent Anstett (Frankreich) und den beiden dritten Alexei Andrejewitsch Jakimenko und Kamil Ibragimow (beide Russland). Der Wettbewerb fand am 22. Juni statt.

Turnierplan

Säbelmannschaft 
Im Säbelmannschaftswettbewerb der Herren nahmen 14 Mannschaften teil. Es gewann Russland vor Italien und Rumänien. Der Wettbewerb fand am 25. Juni statt.

Turnierplan

Damen

Degeneinzel 
Im Damendegen-Einzelwettbewerb starteten insgesamt 78 Teilnehmerinnen aus 26 Nationen. Es gewann die Rumänin Simona Gherman vor Ana Maria Popescu (ebenfalls Rumänien) und Renata Knapik-Miazga (Polen). Der Wettbewerb fand am 22. Juni statt.

Turnierplan

Degenmannschaft 
Im Damendegen-Mannschaftswettbewerb starteten 15 Teams. Es gewann Estland vor Frankreich und Rumänien. Der Wettbewerb fand am 25. Juni statt.

Turnierplan

Floretteinzel 
Im Floretteinzelwettbewerb der Damen starteten 43 Teilnehmerinnen aus 18 Nationen. Es gewann Arianna Errigo aus Italien vor Aida Wladimirowna Schanajewa (Russland) und den beiden drittplatzierten Carolin Golubytskyi (Deutschland) und Larissa Wiktorowna Korobeinikowa (Russland). Der Wettbewerb fand am 21. Juni statt.

Turnierplan

Florettmannschaft 
Beim Mannschaftswettbewerb im Damenflorett nahmen 8 Nationen teil. Gewinner wurde Russland vor Italien und Frankreich. Der Wettbewerb fand am 24. Juni statt.

Turnierplan

Säbeleinzel 
Beim Wettbewerb im Säbeleinzel der Damen nahmen 47 Teilnehmerinnen aus 15 Nationen teil. Es gewann Sofja Alexandrowna Welikaja (Russland) vor Anna Márton (Ungarn) und den beiden drittplatzierten Olha Charlan (Ukraine) und Charlotte Lembach (Frankreich). Der Wettbewerb fand am 20. Juni statt.

Turnierplan

Säbelmannschaft 
Im Säbelmannschaftswettbewerb der Damen nahmen 10 Teams teil. Es gewann Russland vor Frankreich und der Ukraine. Der Wettbewerb fand am 23. Juni statt.

Turnierplan

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse auf der Website der European Fencing Confederation
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2016
Sportveranstaltung 2016
Sportveranstaltung in Toruń
Fechten (Polen)